Чемпіонат Німеччини з хокею 1977 — 60-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Кельн.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Фінальний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращі бомбардири

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1977 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1976 у німецькому спорті
1977 у німецькому спорті